Niemcy:
 Simmern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Simmern/Hunsrück – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Simmern/Hunsrück – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Zobacz też:
 Pfalz-Simmern
 Simmern-Rheinböllen
 Simmern unter Dhaun